Савченки-Більські — український козацький, старшинський і дворянський рід з Чернігівщини, споріднений з Дорошенками, нащадками гетьмана. Відомі представники роду:

 Савченко-Більський Олександр — український іконописець. Батько Володимира, Михайла і Василя Савченків-Більських.
 Савченко-Більський Володимир Олександрович — політичний і військовий діяч доби УНР;
 Савченко-Більський Михайло Олександрович — політичний діяч доби УНР, генеральний секретар хліборобства в уряді В.Винниченка;
 Савченко-Більський Василь Олександрович — український маляр, батько Олександра Васильовича Савченка-Більського;
 Савченко-Більський Олександр Васильович — відомий у світі художник-графік і портретист українського походження;

Український родовід